Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2015 (25-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2015-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 14 команд. Турнир проходит в два круга. Это первый чемпионат Беларуси после расширения.
Команда занявшая 14-е место в Высшей лиге выбывает в Первую лигу. Клубы, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 Витебск 
 Славия Мозырь 
 Гранит Микашевичи

Клубы, покинувшие Высшую лигу 
 Днепр Могилёв

Клубы-участники

Представительство по регионам 
В 25-м чемпионате Белоруссии по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Стадионы 

* Официальное открытие стадиона ФК «Минск» состоялось 7 мая 2015 года.

Тренеры и капитаны

Таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Артём Васильев (Минск) (15 мячей).

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Техническое оснащение команд

Призы 
Лауреаты сезона-2015 были названы 11 декабря 2015 года на церемонии «Звёздный мяч-2015».

Символические сборные чемпионата 
Команда «А»:
 Сергей Черник (БАТЭ) —  Филип Младенович (БАТЭ), Сергей Политевич (Динамо Мн),  Неманья Милунович (БАТЭ),  Умару Бангура (Динамо Мн) — Михаил Гордейчук (БАТЭ), Никита Корзун (Динамо Мн),  Неманья Николич (Динамо Мн / БАТЭ), Игорь Стасевич (БАТЭ) —  Фатос Бечирай (Динамо Мн), Николай Януш (Шахтёр)

Команда «Б»:
 Александр Гутор (Динамо Мн) — Александр Шагойко (Белшина), Денис Поляков (БАТЭ), Павел Рыбак (Шахтёр), Максим Жавнерчик (БАТЭ) —  Сергей Рожок (Белшина), Валерий Жуковский (Нафтан),  Артём Старгородский (Шахтёр),  Ненад Адамович (Динамо Мн) — Николай Сигневич (БАТЭ), Роман Василюк (Динамо Бр)

Примечания

Ссылки 
 Полный календарь чемпионата Беларуси — 2015

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия